Önne kan avse:

 Önne, Ljungby kommun – en by vid Unnens utlopp i Bolmen i norra Odensjö socken i Ljungby kommun
 Önne gård – en gård i Järbo socken i Dalsland